Амбруш () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Амбруш, Золтан (1861—1932) — венгерский писатель, эссеист, драматург и переводчик.
 Амбруш, Миклош (1933—2019) — венгерский ватерполист.